Шарка може да се односи на следеће:

 Шарка (змија), змија отровница из рода -{Vipera}-.
 Шарка (оков), врста употребног предмета у грађевини, столарству и другим пољима рада.
 Шарка (болест), болест изазвана вирусом који напада биљне културе.